MJX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Toms River Rj Miller (Stati Uniti)
 mjx – codice ISO 639-3 della lingua mahali